|}

Die Bahnstrecke Kaxgar–Hotan (; auch: Kahe-Bahn, ) ist eine Eisenbahnstrecke im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Kaxgar in Kaxgar mit Hotan. Sie ist 488 Kilometer lang.

In Kaxgar beginnt die Xinjiang-Südbahn nach Turpan. Am Bahnhof Kaxgar schließt sich die Bahnstrecke Hotan–Qakilik an. Wichtige Bahnhöfe sind in Akto, Yarkant, Guma, Kunyu und Karakax.

Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Die Bahnstrecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben. Sie wurde 2010 für den Güterverkehr freigegeben und 2011 für den Passagierverkehr.

Die Bahnstrecke Kaxgar–Hotan ist Teil einer Ringstrecke um die Wüste Taklamakan. Zur Ringstrecke zählen auch die Xinjiang-Südbahn zwischen Korla und Kaxgar, die Bahnstrecke Hotan–Qakilik und die Bahnstrecke Golmud–Korla zwischen Qakilik und Korla.

Im Jahr 2023 verkündete Xi Jinping, dass der Bau einer Anschlussstrecke geplant werde von Kaxgar nach Andijon in Usbekistan über den Torugart-Pass und Dschalalabat in Kirgistan. Darüber hinaus besteht das Fernziel zu einem Anschluss von Kaxgar nach Peschawar in Pakistan.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Xinjiang
Verkehr (Xinjiang)